Antonín Hájek ist der Name folgender Personen:

* Antonín Hájek (Fußballspieler) (1916–1983), tschechischer Fußballspieler
 Antonín Hájek (Skispringer) (1987–2022), tschechischer Skispringer